Владимир Костюк:
 Костюк, Владимир Андреевич (род. 1952) — доктор биологических и химических наук, заведующий научно-исследовательской лабораторией физиологии БГУ.
 Костюк, Владимир Николаевич (род. 1936) — советский и украинский учёный, философ, специалист в области логики и методологии.
 Костюк, Владимир Николаевич (род. 1972) — советский, российский и туркменский футболист.